«Зелёный паук» (1916) — художественный немой фильм режиссёра Александра Волкова. Фильм вышел на экраны 30 августа 1916 года.

Фильм не сохранился.

Сюжет 
Сюжет изложен в журналах «Сине-фоно» и «Проектор» (1916).

Молодой пианист и композитор Аланов знакомится с танцовщицей Валерией, исполнительницей танца паука. Он влюбляется в неё. Однако Валерия охладевает к нему.

Друг Аланова знакомит его с семьёй князей Левиных. Между Алановым и княжной Левиной возникает любовь. Пианист начинает забывать о Валерии.

Но Валерия возвращается к пианисту в присутствии княжны. Аланов уходит с чаровницей Валерией. Княжна рыдает и тоскует.

Друг Аланова из-за Валерии стал морфинистом. Он решает отомстить ей и пожертвовать своей жизнью. Он приглашает Валерию в театр и на ужин, где подсыпает яд в бокалы с шампанским. Княжна возвращает к себе Аланова.

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Александр Волков
 Оператор: Александр Рылло
 Художник: Владимир Егоров
 Продюсер: Пауль Тиман

Критика 
Обозреватель журнала «Проектор» (1916, № 18, с. 11—12) был недоволен «обилием внешних зрительных эффектов при скудости психологического содержания», однако отметил, что «многие mise-en-scene весьма оригинальны». Он также отмечал «тщательно сделанные световые эффекты» и что «эффекты светотени (быстрые вспышки и угасание света, освещение задних планов при затенённых передних и др.) сделаны весьма удачно и служат украшением картины».

Историк дореволюционного кино Вениамин Вишневский так оценивал фильм: «Интересно поставленная и художественно оформленная мелодрама».

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Фильмы России 1916 года
Чёрно-белые фильмы России
Немые фильмы России
Фильмы Российской империи
Фильмы-драмы Российской империи
Фильмы-мелодрамы Российской империи
Утерянные фильмы Российской империи
Фильмы Александра Волкова